Иглите намират приложение за инжектиране на точно количество от определено течно вещество в дадено пространство. Най-често в комплект със спринцовка се използват в медицината за интравенозно, подкожно или мускулно вкарване на определени медикаменти в човешкото тяло.

Съществува стандартна схема, по която на определен писмен код или цвят се съпоставя размер на иглата (вътрешен и външен диаметър и дължина). Разграничаването е необходимо, поради различното приложение на иглите с различен диаметър.

Най-често се използва означение с число, следвано от латинския символ "G" (от Gauge – размер, дебелина) и още едно число (обикновено дробно), означаващо дължината на иглата в инчове. Например 22G1¼ означава игла с дебелина 22G (0.711 mm) и дължина 1¼" (31.75 mm). В медицината се използват игли с размери от 7G до 34G, като за по-универсални се считат тези с размер от 21G до 23G. Някои от използваните означения са приведени в следната таблица, със съответните диаметри в милиметри и инчове.

Медицинско оборудване